Abuçaíde Aljanabi  — governante carmata do Barém
 Abuçaíde de Gurgã — matemático do 
 Abuçaíde de Gardiz — historiador do 
 Abuçaíde Faraje  — governador de Málaga

 Merínidas

 Abuçaíde Otomão I 
 Abuçaíde Otomão II 
 Abuçaíde Otomão III 

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história